Nuevo Rodeo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo Rodeo, Penjamillo, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Nuevo Rodeo, Tzintzuntzan, ort, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar